W Polsce
 Linie –  przysiółek wsi Dąbrowa Chełmińska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Linie – przysiółek wsi Wojnowo w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Linie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek 
 Linie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Bielice
 Linie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Linie – jezioro w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Linie – jezioro w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin 
 Linie – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Linie – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Linie – dawna gromada

Zobacz też 
 Linia
 Jezioro Linie Małe – jezioro w woj. wielkopolskim